Ел Монеке има више значења:

 Ел Монеке (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Монеке (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику